Військо́вий прої́зд — назва вулиці у деяких містах України.

 Військовий проїзд — вулиця в місті Київ.
 Військовий проїзд — вулиця в місті Херсон

Вулиці